Guillaume Coustou ist der Name folgender Personen:

*Guillaume Coustou der Ältere (1677–1746), französischer Bildhauer
Guillaume Coustou der Jüngere (1716–1777), französischer Bildhauer